Лука Бадоер (Бадоэ́р; , ) — итальянский автогонщик. Участник чемпионата мира «Формулы-1». Победитель международного чемпионата в классе машин Формула-3000 1992 года. За семь лет в «Формуле-1» провел четыре сезона в составе команд «Scuderia Italia», «Minardi» и «Forti», но не смог заработать очков, лишь раз финишировав седьмым. В течение двенадцати лет работал тест-пилотом «Феррари», внеся вклад в победы команды. В благодарность за многолетнюю работу был в -м выбран командой на замену травмированного Фелипе Массы, но провел в итальянской команде лишь Гран-при Европы и Бельгии, после чего был заменен на Джанкарло Физикеллу из-за неудовлетворительных результатов. Провёл больше всех Гран-при без очков.

Биография

Начало карьеры 
Лука Бадоер родился в Монтебеллуне, область Венеция, в богатой семье. Гоночную карьеру начал с картинга. На первый год участия, в 1985, дважды победил, на следующий год — стал чемпионом Венеции в классе 100 см3, через год — чемпионом всей Италии в этом же классе. Перейдя в 1988 в картинг более высокого уровня, он ещё раз завоевал титул чемпиона страны.

1989 сезон в Итальянской Формуле-3 ушёл на обучение, в следующем году Бадоер на последней гонке сезона на «Валлелунге» вмешался в борьбу Алессандро Дзанарди с Роберто Кольчаго. Он обогнал обоих и впервые победил, а по результатам сезона стал десятым с 13-ю очками. В начале 1991 сезона он считался одним из претендентов на титул. Начав сезон не очень активно, к середине года он выиграл четыре гонки подряд, что вызвало подозрения в жульничестве. Проверка машины после четвёртой победы показала, что на машине Бадоера были установлены нештатные шины. Он был дисквалифицирован и в дальнейшем не показывал высоких результатов.

Получив предложение занять место в команде «Team Crypton», выступавшей в международной «Формуле-3000», он стал напарником Михаэля Бартельса. В числе соперников им достались Култхард, Баррикелло, Панис и другие. Бадоер начал сезон с трех финишей в очках. Затем последовали две победы на «Энна-Пергузе» «Хоккенхаймринг», завоеванные в доминирующем стиле — поул, быстрый круг и победа. Следующую гонку на «Нюрбургринге» он также выиграл.

На «Спа-Франкоршам» Бадоер попал в аварию в повороте «О Руж», шлем его был расколот, но травм удалось избежать, и Бадоер не пропустил ни одного этапа. В Альбасете он финишировал вторым вслед за Монтермини, а в предпоследней гонке сезона вновь завоевал поул, быстрый круг и победу. Бадоер заработать титул — Монтермини отстал на 12 очков, а Баррикелло на 19. К концу года и у Бадоера, и у Баррикелло уже были подписаны контракты с командами «Формулы-1».

«БМС Скудерия Италия» () 
На «BMS Scuderia Italia» Бадоер на каждой из гонок был вынужден соперничать лишь с собственным партнёром по команде, которым стал ветеран Микеле Альборето. Команда, не производившая своих собственных машин, перед сезоном сменила поставщика с «Даллары» на «Лолу». В первой гонке сезона-1993 в Южной Африке Бадоер оказался на старте последним, отстав от поула на девять секунд, а в гонке сошёл. На следующем этапе он квалифицировался 21-м. В гонке впервые финишировал — последним, 12-м, и Альборето оказался впереди. На «Донингтон Парке» он, напротив, оказался за гранью квалификации, а в Имоле аутсайдером оказался Альборето, а Бадоер финишировал седьмым — в гонке осталось лишь девять машин. Этот финиш оказался для него лучшим в карьере.

В Испании Бадоер вновь переквалифицировал троих соперников, но в гонке снова сошёл. В Монако ситуация оказалась обратной, а в Канаде, Франции и Великобритании Бадоер снова оказался впереди — но реализовать из трех попыток получилось лишь в Канаде финишем на 15-м месте. На последующих пяти этапах — нескольких финишей во втором десятке. После Гран-при Португалии руководство продало команду и все имущество Джанкарло Минарди.

После распада команды оба гонщика рассматривались «Бенеттоном» на предмет составления пары Михаэлю Шумахеру в . Оба были приглашены на тесты, но место занял Юрки Ярвилехто. Альборето стал гонщиком «Минарди», а Бадоер — Тест-пилотом.

«Минарди» () 
По истечении 1994 года Альборето решил закончить карьеру, и Бадоер стал напарником Пьерлуиджи Мартини. Перед сезоном руководство пыталось заключить контракт на поставку моторов с фирмой «Mugen Honda», но двигатели ушли к «Ligier».  Квалифицироваться почти всегда удавалось во втором десятке, а  Тем не менее, в общем результаты были весьма средними, несмотря на то что они были лучше чем у напарника. 

Стартовав в первой гонке с 18-го места, Бадоер сошёл из-за поломки. На втором этапе в Аргентине на влажной трассе он смог квалифицироваться на 13-м месте, но на старте попал в завал и на повторный старт уже не вышел из-за отсутствия запасной машины. В Имоле он финишировал 14-м, обогнав лишь пару «Форти». За этим последовали два схода в Испании и Монако. Потом он стал 8-м в Канаде, 13-м и 10-м во Франции и Великобритании соответственно. В Германии и Бельгии Бадоер сошёл, в Венгрии квалифицировался на лучшем в сезоне 12-м месте и финишировал на 8-м месте. На тренировке в Италии Бадоер разбил машину в аварии. На старте он смог увернуться от массового завала, но в гонке вылетел с трассы. В Португалии попал в завал и, после замены автомобиля, слегка контуженный, финишировал 14-м. Финишировав во втором десятке в Гран-при Европы и Тихого океана (11-е и 15-е места соответственно), Бадоер смог показать хоть какой-то результат лишь в Японии, став девятым. В последней гонке он не стартовал, не сумев начать прогревочный круг из-за неполадок с электрикой. В этой же гонке номинальный рента-драйвер Педро Лами заработал для команды единственное очко. По окончании сезона вместо Бадоера был взят Таки Иноуэ, но вместо него выступали Физикелла и Лаваджи.

«Форти» () 
Перед сезоном-1996 Бадоер перешёл в «Форти». Партнёром стал Андреа Монтермини, знакомый по Формуле-3000. «Форти», будучи одной из самых слабых команд, в сезоне испытывала ещё и финансовые трудности — вместе со спонсорами ушёл Педру Паолу Диниц. 

В первой квалификации сезона Бадоер обыграл партнёра, но оба они проиграли всем остальным три и шесть секунд соответственно, из-за чего и остались не получили права стартовать в гоке. В Бразилии Бадоер финишировал 11-м, последним. В Аргентине на старте столкнулся с Диницем и был вынужден выбираться самостоятельно из-под перевернутого болида, так как маршалы не стали его переворачивать, опасаясь пожара. На четвёртом этапе в Европе команда в ожидании новой машины не особенно старалась, так что оба пилота вновь не квалифицировались.

В квалификациях Бадоер стабильно был впереди партнёра, и когда в Имоле появилось новое шасси, первым на нём выступил именно он и финишировал десятым — последним и с отставанием в несколько кругов. В Монако в сложных условиях он продержался почти до финиша, но в повороте Мирабо выбил обгонявшего его на круг Вильнева, за что был наказан условным штрафом в одну гонку.

В Испании и Великобритании Бадоер квалификации не прошёл, в Канаде и Франции стартовал 20-м, но не финишировал из-за поломок. Команда, не получив финансирования, была расформирована.

Тестер «Феррари» (1997—2010) 

После трех сезонов в слабых командах Бадоер на короткое время он вернулся к работе тестером в «Минарди». В чемпионате FIA GT выступал за команду GBF Engineering за рулем Lotus Elise Turbo и Lotus Elise GT1 с Доменико Скьятареллой и Мауро Мартини в шести гонках. Лучший результат — 12-е место на этапе в Донингтоне.

 В 1999 году руководство позволило Бадоеру параллельно ездить за «Минарди».

В конце сезона-2000 Бадоер заявлял, что отклонил несколько предложений от команд-середняков в обмен на обещание от Тодта, что он станет резервным гонщиком «Феррари». Считается, что не получи Кими Райкконен суперлицензии, его место в «Заубере» было бы занято именно Бадоером.

В январе 2001 года на очередных тестах, управляя прошлогодней машиной F1-2000, Бадоер проколол колесо, в результате чего автомобиль перевернулся и кувыркаясь, пролетел через гравийную ловушку и перелетел через забор. Бадоер отделался легкими травмами, тем не менее выбыв на две недели. 

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине Бадоер совершил демонстрационный заезд на автомобиле 2005 сезона.

Возвращение в гонки () 
В 2009 году основной гонщик «Феррари» Фелипе Масса, на Гран-при Венгрии получил травму и выбыл на долгий срок — ему в голову попала пружина, выпавшая из подвески машины Рубенса Баррикелло. Изначально предполагалось, что Массу заменит Михаэль Шумахер, закончивший карьеру тремя годами ранее, однако травмы шеи, полученные им в гонке «Супербайка» несколькими месяцами ранее, не позволили ему выступать. Перед Гран-при Европы в Валенсии команда заявила, что заменой станет именно Бадоер «в благодарность за верность команде». С учётом того, что последний раз Гран-при Венгрии выступал в гонке в Гран-при Японии 1999 года, перерыв составил почти десять лет, рекорд в 10 лет и 3 месяца принадлежал Яну Ламмерсу, который участвовал в Гран-при Нидерландов 1982 года, а после этого — лишь в Гран-при Японии 1992 года.

На первой тренировке Гран-при Венгрии показал последнее время, проиграв лидеру сессии три секунды, а партнёру Райкконену — 2,5 секунды. Ко второй сессии отставание от Райкконена уменьшилось до 1,3 секунды, а на третьей составило 1,9 секунды. Квалифицировался Бадоер последним, 20-м, проиграв ближайшему из соперников — Альгерсуари из «Торо Россо» — почти полторы секунды.

На старте гонки Бадоер отыграл шесть мест и шёл 14-м, после чего в него сзади въехал Грожан, чем вызвал разворот. Финишировал предпоследним, 17-м. Бадоер стал первым итальянцем за рулем «Феррари» за последние 15 лет. Мартин Брандл выразил мнение, что участие в гонке малоопытных гонщиков типа Бадоера и Грожана опасно, так как из-за запрета на тесты до 1 января 2010 года у них нет возможности набрать необходимый опыт. Бадоер последний раз имел возможность управлять автомобилем в декабре 2008 года в Портимане. Брандл заявил, что «Кому-то может показаться странным тот факт, что Феррари не предоставили место за рулем Марку Жене, относительно недавно неплохо выступавшему на замене в „Уильямсе“, но дело в том, что в условиях запрета на тесты никто из тест-пилотов не сможет быть достаточно быстр. Лично я бы предоставил место кому-нибудь из юных восходящих звезд, будущих пилотов.»

Руководитель команды Стефано Доменикали сообщил, что Бадоер выступит как минимум ещё на одном этапе — в Гран-при Бельгии. На трассе в Спа результат в квалификации оказался тот же — последнее место. На старте Бадоер успешно миновал все столкновения и финишировал на 14-м месте, последним из тех, кто финишировал в круге победителя. После этого Гран-при он был заменен на Джанкарло Физикеллу, но тот за оставшиеся пять гонок также не смог близко подобраться к очковой зоне, при том что до замены был боевым гонщиком «Форс Индии», а в Бельгии и вовсе финишировал вторым. Сам Бадоер заявлял, что причиной принятия решения о его замене были негативные отзывы в прессе.

Окончание карьеры 
В конце 2010 года Бадоер официально оставил пост главного тест-пилота «Феррари», передав эту должность Жюлю Бьянки. Последним выступлением в качестве официального тестера для него стало участие в «дне „Феррари“» на Болонском моторшоу 8 декабря 2010 года. В интервью Gazzetta dello Sport он сказал, что единственное о чём жалеет — это о том, что он смог принять участие лишь в двух гонках за «Феррари». В январе 2011 он в последний раз сел за руль Ferrari F60 на ледовом шоу в Мадонна де Кампильо.

Личная жизнь

Результаты выступлений в «Формуле-1» 

|-
! 
! BMS Scuderia  Italia SpA
! Lola  T93/30 BMS
! Ferrari 040 3,5 V12
! 

!|

|-
! 
! Minardi  Scuderia Italia
! Minardi  M195
! Ford Cosworth ED1 3,0 V8
! 

|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Forti  Corse Srl
! Forti  FG01-95B
! rowspan=2 | Ford Cosworth ECA Zetec-R 3,0 V8
! rowspan=2| 

!|||||||||||||||||||||||||

|-
! Forti  FG03-96
!|||||||

!|
|-
! 
! Fondmetal  Minardi Ford
! Minardi  M01
! Ford Cosworth VJ Zetec-R 3,0 V10
! 

!|

|-
! 
! Scuderia Ferrari  Marlboro
! Ferrari  F60B
! Ferrari 056 2,4 V8
! 

|}

Литература

Ссылки 

 
 
 Официальный сайт Луки Бадоера 
 Olympic Doughuts video
 Profile on F1 Rejects
 «Лука Бадоер — невезучий гонщик»: статья на proformula.ua

Автогонщики Италии
Чемпионы Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Forti
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков